«Фьорентино» () — сан-маринский футбольный клуб. Расположен в городе-коммуне Фьорентино. Основан в 1974 году. Выступает в группе Б чемпионата Сан-Марино.

Названия 
 «Монтевито» (1974—2005)
 «Фьорентино» (2005—)

История 
Команда основана в 1974 году под названием «Монтевито». «Монтевито» принимал участие в первом чемпионате Сан-Марино 1985/86, где занял четвёртое место. Команда дважды выбывала из высшего дивизиона страны в сезонах 1988/89 и 1993/94. Единственный раз команда становилась чемпионом Сан-Марино в сезоне 1991/92. В 2005 году клуб был переименован и стал называться «Фьорентино».

Текущий состав

Достижения 
 Чемпион Сан-Марино: 1991/92

Известные игроки 
  Маттео Паццалья — лучший бомбардир чемпионата 2004/05
  Денис Енчинелла — лучший бомбардир чемпионата 2012/13

Главные тренеры 
  Франко Паоло Луалди (2005—2006)
  Фабрицио Константини (2012—2013)
  Массимо Кампо (2018—)

Статистика

Примечания

Ссылки 
 facebook
 transfermarkt
 thefinalball
 soccerway
 weltfussballarchiv 
 foot.dk
 uefa.com
 calciomondialeweb

Футбольные клубы Сан-Марино